

Patronyme 
 Jean Bahier (1642 - 1707), oratorien français ;
 Anatole Bahier (1853-1917), acteur et auteur dramatique français ; 
 André Bahier (1887- 1967 ), homme politique français ;
 Stéphane Bahier (1975 - ), triathlète français.